

Населені пункти та їхні частини
 Валентинув — село в гміні Єзьожани Любартівського повіту Люблінського воєводства
 Валентинув — село в гміні Кшчонув Люблінського повіту Люблінського воєводства
 Валентинув — село в гміні Будзішевіце Томашовського повіту Лодзинського воєводства
 Валентинув — село в гміні Задзім Поддембицького повіту Лодзинського воєводства
 Валентинув — село в гміні Коваля Радомського повіту Мазовецького воєводства
 Валентинув — село в гміні Ліпсько Ліпського повіту Мазовецького воєводства
 Валентинув — село в гміні Ілжа Радомського повіту Мазовецького воєводства
 Валентинув — село в гміні Рашкув Островського повіту Великопольського воєводства
 Валентинув — частина міста Кутно в Кутновському повіті Лодзинського воєводства
 Валентинув — частина села Ґай в гміні Домб'є Кольського повіту Великопольського воєводства

Див. також 
 Валентинов

Примітки